Сарасота — місто у Флориді
 Сарасота (повіт) — повіт у Флориді